Messner může znamenat:

 Günther Messner (1946–1970), italský horolezec
 Reinhold Messner (* 1944), italský horolezec a spisovatel